Опа́ла:

 Опала — немилость со стороны монарха или иного могущественного и влиятельного человека.

Топоним 
 Опала — действующий стратовулкан на юге полуострова Камчатка.
 Опала — река на полуострове Камчатка.
 Опала — бывшее село в Камчатском крае.